Het ATP-toernooi van Wenen (officieel het Erste Bank Open) van 2017 vond plaats van 23 tot en met 29 oktober in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Er werd indoor gespeeld in de Wiener Stadthalle op hardcourtbanen.

Het toernooi van 2017 behaalde een toeschouwersrecord met meer dan 60.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Wenen
ATP-toernooi van Wenen